Near Dark (film), western-horrorfilm uit 1987
Near dark, studioalbum van Tangerine Dream
Near Dark (band), Texaanse hardrockband, actief ca. 2000